Daumenring steht für
Daumenring Vorläufer moderner Abschusshilfen am Bogen
 Daumenring: Gemälde eines Mandschu  mit Kompositbogen, der die Bogensehne mit einem sogenannten Daumenring spannt (um 1760)
 Daumenring (Schmuck) 
 Daumenring von Bogenschützen 
 Daumenring (Spritze) siehe: Karpulenspritze 
 Daumenring (Kompass) 
 Daumenring (Plektrum)  
 Daumenring (Säbel), siehe Liste der Blankwaffenfachbegriffe#D Waffenbauteil (Daumenschutz)